Ел Аниљо има више значења:

 Ел Аниљо (Сан Габријел), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Аниљо (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Аниљо (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику